Алекса́ндр Миха́йлович Люби́мов:
 Любимов, Александр Михайлович (1879—1955) — русский и советский художник, график и педагог, портретист, жанровый живописец, профессор.
 Любимов, Александр Михайлович (1828—?) — русский художник по скульптуре, один из соавторов памятника «Тысячелетие России».
 Любимов, Александр Михайлович (род. 1962) — российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер, медиаменеджер.